Akulliarsuk bezeichnet:
 Akulliarsuk (Berg), Berg im Distrikt Nuuk, Grönland
 Akulliarsuk (Insel), Insel im Distrikt Upernavik, Grönland